

Geografia
Melas – fiume dell'Arcadia
Melas – fiume della Beozia
Melas – fiume della Ftiotide, affluente dello Spercheo
Melas – altro fiume della Ftiotide
Melas – fiume della Tracia

Persone
Michael von Melas (1729-1806) – generale austriaco dell'epoca napoleonica
Pavlos Melas (1870-1904) – militare e patriota greco
Spiros Melàs, oppure Spỳros Melàs (1882-1966) – drammaturgo, regista teatrale e giornalista greco

Altro
Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed episodi tipo ictus (abbreviato MELAS) – tipologia di citopatia del mitocondrio